Plaats in Indonesië
 Kandangrejo (Klambu), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kandangrejo (Kedungpring), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java